Gorman kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Gorman (North Carolina)
Gorman (Texas)